Konstantin je muško ime, a kroz povijest ga je nosilo nekoliko osoba:

 Konstantin I. Veliki – rimski car (306. – 337.)
 Konstantin II. (rimski car) – rimski car od (317. do 340.)
 Konstantin III., bizantski car – bizantski car (612. – 641.)
 Konstantin VII. Porfirogenet – bizantski car (905. – 9. studenog 959.)
 Konstantin IX. Monomah – bizantski car (1000. – 11. siječnja 1055.)
 Konstantin XI. Paleolog – posljednji bizantski car (1404. – 1453.) 
 Konstantin Ćiril – slavenski apostol (826./827. – 869.): Ćiril i Metod
 Konstantin III., škotski kralj – škotski kralj (995. – 997.)
 Konstantin, papa